Lobenstein kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Úvalno, ort,

Tyskland 

 Bad Lobenstein, ort, Thüringen,